Le Classic Maybelline est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1985 se dispute à Fort Lauderdale du  au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Steffi Graf, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Gigi Fernández et Robin White.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Fort Lauderdale
 Saison 1985 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1985
Fort Lauderdale
Tennis aux États-Unis en 1985
Sport à Fort Lauderdale
Tennis en septembre 1985
Tennis en octobre 1985